

Часниковська сільська рада — сільське поселення, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Часниковська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан